Мурхед (, ):

Фамилия 
  (род. 1980) — игрок в американский футбол и тренер, победитель Супербоула в составе клуба «Индианаполис Колтс» (2007), сын Эмери Мурхеда.
  (род. 1987) — американский кинорежиссёр.
 Мурхед, Агнес (1900—1974) — американская актриса.
 Мурхед, Алан (род. 1983) — австралийский военный корреспондент и писатель.
  (Чарльз Роберт Мурхед; 1938—1986) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Метс».
  (1806—1884) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1859—1869).
 Мурхед, Джон (род. 1989) — игрок в американский футбол, участник Всемирных игр в составе сборной США (2017).
  (1895—1975) — британский футболист, чемпион (1923, 1930) и обладатель Кубка (1923) Северной Ирландии в составе клуба «Линфилд».
  (род. 1948) — игрок в канадский футбол в составе клуба Канадской футбольной лиги «Бритиш Коламбия Лайонс».
  (1922—2011) — американский политик, член Палаты представителей от штата Калифорния (1973—1997).
  (род. 1978) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Каролина Пэнтерс» и «Атланта Фэлконс».
  (род. 1944) — британский биограф и правозащитница, член Королевского литературного общества (с 1993).
  (род. ок. 1935) — новозеландская бадминтонистка, чемпионка Новой Зеландии в парах (1961) и смешанных парах (1962).
 Мурхед, Скотт (более известен как Джефф Бакли; 1966—1997) — американский музыкант-мультиинструменталист.
 Мурхед, Пол — ирландский игрок в боулз, чемпион Ирландии в парах (1978), тройках (1981) и четвёрках (1976, 1981).
  — американская художница, рабыня.
 Мурхед, Сэм - британский археолог, лауреат премии "Археолог года" журнала Current Archaeology (2011).
  — британский дипломат, посол Великобритании в Эфиопии (2016—2018).
  (1898—1979) — американский политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1961—1963).
  (1882—1962) — ирландский и канадский англиканский священник, епископ Фредериктона (1939—1956).
  (1923—1987) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1959—1981).
  (1866—1939) — американский археолог.
  (род. 1947) — австралийская писательница.
  (1863—1902) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор Западной Австралии (1901).
  (ок. 1865—1955) — американская писательница.
  (род. 1954) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Чикаго Беарз» (1988), отец Аарона Мурхеда.
  (1869—1955) — британская суфражистка.

Топоним 
 Мурхед — город в штате Миннесота, США.
 Мурхед — тауншип в округе Клей, Миннесота, США.

См. также